Wildkarspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Wildkarspitze (bergstopp i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 
 Wildkarspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Kufstein, 

Robotskapade Österrikeförgreningar